Jessica Collins potrebbe riferirsi a:
Jessica Collins (attrice 1971) (nata nel 1971), attrice statunitense che ha recitato nelle serie TV Tru Calling
Jessica Collins (attrice 1983) (nata nel 1983), attrice statunitense che ha recitato in The Nine